Море́н () — французьке прізвище.

 Андреанн Морен (;  1981); — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).
 Артюр Морен (; 1795—1880) — французький інженер й механік, член Паризької АН.
 Едґар Морен (;  1921) — французький філософ та соціолог.
  (;  1961) — французький політичний діяч, міністр оборони Французької республіки у 2007—2010 роках.
  (; бл. 1590—1650) — французький живописець і гравер епохи бароко.

Див. також 
 Моррен — французький муніципалітет
 Морен — сомон у Тиві, РФ